I risultati completi del motomondiale 2015 furono i seguenti:

Sistema di punteggio e legenda

Le classi

MotoGP

Iscritti
Confermato il regime di monogomma dalla giapponese Bridgestone.

Classifica piloti

Classifica costruttori

Classifica squadre

Moto2

Iscritti

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop e propulsore fornito dalla Honda.

Classifica piloti

Classifica costruttori

Moto3

Iscritti

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Dunlop

Classifica piloti

Classifica costruttori

Note

Collegamenti esterni 
 

 2015